

Geografia
 Jamison City – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Columbia

Persone
 Antawn Jamison (1976) – ex cestista statunitense
 Bud Jamison, propr. William Edward Jamison (1894-1944) – attore statunitense
 Ellen Jamison Kullman (1956) – dirigente d'azienda e ingegnere statunitense
 Harold Jamison (1976) – ex cestista statunitense
 Herbert Jamison (1875-1938) – velocista statunitense, specializzato nei 400 metri piani
 Jimi Jamison, propr. Jimmy Wayne Jamison (1951-2014) – cantante, chitarrista e pianista statunitense
 Kay Redfield Jamison (1946) – professoressa statunitense di psichiatria
 Tim Jamison (1986) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 I bambini del dottor Jamison – serie televisiva statunitense
 Merrick Jamison-Smythe – personaggio del film e della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri